

USA
 Northumberland megye (Pennsylvania)
 Northumberland megye (Virginia)

Kanada
 Northumberland megye (Új-Brunswick)
 Northumberland megye (Ontario)

Ausztrália
 Northumberland megye (Új-Dél-Wales)

Egyesült Királyság
 Northumberland